Räuberberg ist der Name folgender Berge, Bergsporne, Erhebungen und Hügel:
 Räuberberg (), ehemaliger Name des Bodendenkmals Kapellenberg, Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Räuberberg (), bei Neschholz, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Räuberberg (), über dem Zieskensee, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Räuberberg (Görsdorf) (), Bodendenkmal in der Gemeinde Tauche, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Räuberberg (Kletzin), slawischer Burgwall in der Gemeinde Kletzin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Räuberberg, mit Baudenkmal Burgruine in Schmölln, Ortsteil der Gemeinde Randowtal, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Räuberberg (Phöben), ehemaliger slawischer Burgwall bei Phöben, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Räuberberg (Randowtal), Wohnplatz der Gemeinde Randowtal, Landkreis Uckermark, Brandenburg